Annunziata ima više značenja:
 Annunziata, Asti
 Annunziata, Avellino
 Annunziata, Benevento
 Annunziata, Caserta
 Annunziata, Catanzaro
 Annunziata, Cosenza
 Annunziata, Cuneo
 Annunziata, Messina
 Annunziata, Napoli
 Annunziata, Pescara
 Annunziata, Salerno
 Annunziata, Savona